Cubitos de hielo puede referirse a:

Cubo de hielo, trozo de hielo de forma aproximada a un cubo que se usa para refrigerar.
Cubitos de hielo, película argentina de 1956 dirigida por Juan Sires.